Hokej na lodzie był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich. W turnieju wzięło udział 16 zespołów.
W dniach 27 - 28 stycznia rozegrano rundę kwalifikacyjną, która wyłoniła podział drużyn na grupę finałową i grupę pocieszenia.
Zwycięzcy meczów kwalifikacyjnych awansowali do grupy finałowej (A) w której rywalizowano o miejsca 1-8.
Pokonane zespoły utworzyły grupę B. W obu grupach rywalizowano systemem każdy z każdym.
W klasyfikacji kanadyjskiej zwyciężył Szwed Sven Tumba zdobywca ośmiu bramek i trzech asyst.
Turniej olimpijski był równocześnie mistrzostwami świata.

Runda kwalifikacyjna 
Wyniki

Grupa finałowa 

Wyniki

Grupa pocieszenia 

Wyniki

Statystyki 
 Zawodnicy z pola
 Klasyfikacja strzelców –  Sven Tumba: 8 goli
 Klasyfikacja asystentów –  Gary Dineen: 6 asyst 
 Klasyfikacja kanadyjska –  Sven Tumba: 11 punktów

Nagrody 
 Najlepsi zawodnicy na pozycjach
 Bramkarz:  Seth Martin
 Najlepszy obrońca:  František Tikal
 Najlepszy napastnik:  Eduard Iwanow

 Skład gwiazd turnieju
 Bramkarz:  Seth Martin
 Obrońcy:  Rod Seiling,  Aleksandr Ragulin
 Napastnicy:  Roger Bourbonnais,  Wiktor Jakuszew,  Josef Černý

Klasyfikacja końcowa 
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964
1964
1964 w hokeju na lodzie